Detta är en lista över personer som har varit guvernör i South Carolina. Titeln president var i bruk mellan 1776 och 1779. South Carolina var den åttonde delstaten som ratificerade USA:s konstitution år 1788 och blev därmed delstat i egentlig mening under Thomas Pinckneys ämbetsperiod som guvernör. South Carolina utträdde ur USA 1861 och gick med i Amerikas konfedererade stater. Efter amerikanska inbördeskriget ockuperades South Carolina av nordstaterna och fick år 1868 representation i USA:s kongress på nytt.  Rekonstruktionstiden och nordstaternas ockupation upphörde slutgiltigt 1877.

Se även
South Carolina
Demokratiska partiet
Demokratisk-republikanska partiet
Federalistiska partiet
Nullifier Party
Republikanska partiet

Referenser

 
South Carolina